Termin -{MCAD}- ima više značenja.
 Ciklični alkohol dehidrogenaza (hinon), enzim
 Majrosoft certifikovani aplikacini razvijač ()